444 Gyptis – asteroide della fascia principale
 Gyptis – figlia del Re dei Liguri e sposa di Protis, fondatore di Massalia
 Gyptis – genere di piante appartenente alla famiglia delle Asteraceae